Diogo – drugi syn Ferdynanda, księcia Viseu i jego żony Beatrycze
 Diogo – angolski piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika